Такмичења у теквондоу ће се по четврти пут наћи у програму Олимпијских игара на Играма 2012. у Лондону.

На такмичењима у теквондоу учествовало је укупно 128 бораца подељених у 8 тежинских категорија, са по 16 бораца у свакој категорији. Сваки Национални олимпијски комитет је у могућности да пријави максимално 4 такмичара, по два у обе полне категорије.

За домаћина игара, Уједињено Краљевство резервисана су четири места а још 4 места доделиће специјална комисија у виду специјалних позивница. Преосталих 120 бораца пласман на игре обезбедит ће преко квалификационих турнира.

Важно је напоменути да су власници олимпијских квота национални олимпијски комитети, тако да сваки НОК има право да замени такмичара, а у случају одустајања неког од такмичара од Игара, на његово место долази први следећи са квалификационог турнира преко ког је тај такмичар стекао право учешћа на ОИ.

Земље учеснице 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%"
! rowspan="2" width=200 align="left"| НОК
! colspan="4"| Мушкарци
! colspan="4" | Жене
! width=55 rowspan="2"| Укупно
|-
!  width=45|до 58 kg || width=45|до 68 kg || width=45|до 80 kg || width=45|80+ кг || width=45|до 49 kg || width=45|до 57 kg || width=45|до 67 kg || width=45|67+ кг
|-
| align="left"| || ||X||X|| || || || || ||2
|-
| align="left"| ||X|| || || || || || || ||1
|-
| align="left"| || || ||X|| ||X|| || || ||2
|-
| align="left"| || || ||X|| || || || || ||1
|-
| align="left"| ||X|| || || || || ||X|| ||2
|-
| align="left"| || || ||X|| || || ||X|| ||2
|-
| align="left"| || ||X|| || || || || ||X||2
|-
| align="left"| || || ||X||X|| || ||X|| ||3
|-
| align="left"| || ||X|| || ||X|| || || ||2
|-
| align="left"| || || || || || ||X|| || ||1
|-
| align="left"| || || || ||X||X||X|| || ||3
|-
| align="left"| ||X|| || || ||X||X|| || ||3
|-
| align="left"| ||X|| || || || || || || ||1
|-
| align="left"| ||X|| || || || || || || ||1
|-
| align="left"| || || || || || || ||X|| ||1
|-
| align="left"| || || || || ||X||X|| || ||2
|-
| align="left"| || || || ||X|| ||X|| ||X||3
|-
| align="left"| ||X|| || || || || || || ||1
|-
| align="left"| ||X|| ||X|| || ||X||X|| ||4
|-
| align="left"| || || || || || ||X|| || ||1
|-
| align="left"| || || || || || ||X|| ||X||2
|-
| align="left"| || || || ||X|| || || || ||1
|-
| align="left"| || || || || ||X|| ||X|| ||2
|-
| align="left"| || ||X||X|| || ||X||X|| ||4
|-
| align="left"| || || || ||X|| || || || ||1
|-
| align="left"| || || || || || || ||X|| ||1
|-
| align="left"| || || || || ||X|| || || ||1
|-
| align="left"| || ||X||X|| || || ||X|| ||3
|-
| align="left"| || || ||X||X|| || || || ||2
|-
| align="left"| || || || ||X|| || || || ||1
|-
| align="left"| || || || || ||X||X|| || ||2
|-
| align="left"| || ||X|| || ||X|| || ||X||3
|-
| align="left"| ||X|| || || || || ||X||X||3
|-
| align="left"| || || ||X|| || || || || ||1
|-
| align="left"| || || || || || ||X|| || ||1
|-
| align="left"| ||X||X|| || ||X|| || ||X||4
|-
| align="left"| || || ||X|| ||X|| || ||X||3
|-
| align="left"| || || ||X|| || || || || ||1
|-
| align="left"| || ||X||X|| || ||X|| || ||3
|-
| align="left"| || ||X|| ||X|| || || || ||2
|-
| align="left"| || || || || ||X|| || || ||1
|-
| align="left"| || ||X|| || || || || || ||1
|-
| align="left"| || ||X|| || || || || || ||1
|-
| align="left"| ||X|| || ||X||X|| || ||X||4
|-
| align="left"| || || || ||X|| || || ||X||2
|-
| align="left"| || || || || || ||X|| || ||1
|-
| align="left"| || ||X|| || || ||X|| ||X||3
|-
| align="left"| || || || ||X|| || ||X||X||3
|-
| align="left"| ||X|| || ||X|| || ||X||X||4
|-
| align="left"| ||X|| ||X|| ||X|| || || ||3
|-
| align="left"| ||X|| || || || || ||X|| ||2
|-
| align="left"| || || ||X||X|| || || || ||2
|-
| align="left"| ||X|| || || ||X||X|| || ||3
|-
| align="left"| || || || || || || || ||X||1
|-
| align="left"| || ||X|| ||X|| || ||X|| ||3
|-
| align="left"| || ||X|| || || || || ||X||2
|-
| align="left"| || ||X||X|| || ||X||X|| ||4
|-
| align="left"| || ||X|| ||X|| || || ||X||3
|-
| align="left"| ||X|| || || || || ||X|| ||'2
|-
! Укупно: 59 НОК-а !!15!!16!!16!!15!!15!!16!!16!!15!!124
|}

 Квалификациони турнири 

 Квалификовани спортисти, мушкарци 
  Власници олимпијских квота су национални олимпијски комитети а не такмичари који су их изборили.''

До 58 kg

До 68 kg

До 80 kg

Преко 80 kg

Квалификоване спортисткиње

До 49 kg

До 57 kg

До 67 kg

Преко 67 kg

Види још 
 Теквондо на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Сајт организационог комитета ЛОИ 2012
 Светска теквондо федерација
 Теквондо асоцијација Србије

Теквондо на Летњим олимпијским играма
Теквондо на Летњим олимпијским играма 2012.